Madureira peut désigner :

Patronymes
 Joe Madureira (1974 - ), surnommé Joe Mad!, dessinateur américain
 Rosa Madureira (1977 - ), coureuse de fond portugaise

Toponymes
 Sena Madureira, ville de l'état d'Acre, au Brésil.
 Madureira, quartier du nord de Rio de Janeiro

Clubs de football brésiliens 
Sport Clube Madureira de Blumenau.
Madureira Esporte Clube de Rio de Janeiro.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme